HC Mountfield je označení více klubů české extraligy ledního hokeje:

 Mountfield HK – od roku 2013 pojmenování královéhradeckého klubu
 HC Mountfield České Budějovice – název klubu ČEZ Motor České Budějovice v letech 2006–2013